Christy Brown (1932-1981), peintre et écrivain irlandais
 Christy Brown, actrice (ayant joué dans Orgie sanglante 2)
 Christy Brown, actrice (ayant joué dans A Little Sex)
 Christy Brown, actrice (ayant joué dans See Bob Run)